Финляндско-турецкие отношения (, ) — двусторонние дипломатические отношения между Финляндией и Турцией.

История 
21 февраля 1918 года Турция признала независимость Финляндии, а дипломатические отношения между странами были установлены 20 мая 1920 года.

Финляндия имеет посольство в Анкаре, почётное генеральное консульство в Стамбуле, а также ряд почётных консульств в Белеке, Бодруме и Измире. У Турции имеется посольство в Хельсинки.

Люди с двойным гражданством Турции и Финляндии в ряде случаев имеют проблемы на территории Турции.

Торговые отношения 
Турция является одним из крупнейших импортеров продукции финской военной промышленности. Доля Турции в финском экспорте оружия в 2017—2018 год составляла 13,2 %, в то время как в 2014 году этот показатель равнялся 3,3 % (с 2014 по 2018 год продажи увеличились с 7,4 млн до 17 млн евро).

Активно развивается туристический бизнес — большинство финнов отдыхает в Анталии и Алании.

См. также  
 Внешняя политика Финляндии 
 Внешняя политика Турции
 Турки в Финляндии

Примечания